Ортованадат натрия — неорганическое соединение, соль щелочного металла натрия и (несуществующей) ортованадиевой кислоты с формулой NaVO, белые кристаллы, хорошо растворимые в холодной воде, разлагаются в горячей, образует кристаллогидраты.

Получение 

 Растворение оксида ванадия(V) в растворе едкого натра:

 Реакция метаванадата натрия с концентрированным раствором едкого натра:

 Реакция метаванадата аммония с концентрированным раствором едкого натра:

Физические свойства 

Ортованадат натрия образует белые кристаллы кубической сингонии.

Хорошо растворяется в воде с гидролизом по аниону, не растворяется в этаноле.

Образует кристаллогидраты состава NaVO•n HO, где n = 7, 9, 10, 12, 13 и 16.

Химические свойства 

 Безводную соль получают разрушением кристаллогидрата:

 Разлагается в горячей воде:

 С разбавленной серной кислотой образует оранжевый декаванадат натрия:

 Концентрированная серная кислота разрушает соединение до оксида:

 Восстанавливается цинком до сульфата ванадила:

Литература 
 
 
 
 
 

натрия
Соединения натрия